Pforr ist der Familienname folgender Personen:

 Antonius von Pforr († 1483), Übersetzer des Buches der Beispiele
 David Pforr (1631–1688), deutscher evangelisch-reformierter Theologe und Hofprediger
 Franz Pforr (1788–1812), Maler der deutschen Romantik
 Heinrich Pforr (1880–1970), deutscher Maler
 Johann Georg Pforr (1745–1798), hessischer Maler der Goethezeit
 Philipp Pforr (1865–1949), deutscher Industrieller
 Pforr (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht